Шовкови́чна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Шовковична вулиця — вулиця в місті Київ.
 Шовковична вулиця — вулиця в місті Севастополь.

Шовковична вулиця — вулиця в місті Волгоград.
 Шовковична вулиця — вулиця в місті Саратов.

Вулиці